Capitano steht für
 Capitano, Hauptmann, Grad der Schweizer Armee (ital.) 
 Capitano, Grad der italienischen Armee
 Capitano, Kommandant eines Schiffs (ital.) 
 Capitano Reggente, Titel der Staatsoberhäupter von San Marino 
 Il Capitano, Figur der italienischen Commedia dell’arte 
 Michael Ballack, als ein vom früheren Bundestrainer Jürgen Klinsmann etwa um 2005 verliehener Spitzname für Ballack in dessen damaliger Funktion als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft

Capitano ist der Familienname von:
 Gianluca Capitano (* 1971), italienischer Bahnradsportler und zweifacher Weltmeister
Siehe auch
 Capitan
 El Capitan, Monolith im Yosemite-Nationalpark
 Capitani